Конфігурація (геометрія)
 Конфігурація (хімія)
 Електронна конфігурація — формула розташування електронів на різних електронних оболонках.
 Молекулярна конфігурація — просторове розташування атомів або їх груп у молекулі.
 Конфігурація в астрономії — особливе розміщення тіл Сонячної системи відносно Сонця.
 Конфігурація комп'ютера